Alice Marble ha battuto in finale Helen Jacobs 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Helen Jacobs (finale)
 Sarah Palfrey Fabyan (primo turno)
 Alice Marble (Campionessa)
 Kay Stammers (quarti di finale)

 Midge Van Ryn (terzo turno)
 Gracyn Wheeler (quarti di finale)
 Alice Marble (semifinali)
 Gussie Raegener (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1936